Мпумала́нга:

 Мпумаланга — одна из провинций Южно-Африканской Республики.
 Мпумаланга — река в Южной Африке.

См. также 
 Мпумаланга Блэк Эйсиз — южноафриканский футбольный клуб из Витбанка.